Labrada es un topónimo gallego que puede referirse a:

Lugares 
Labrada (Abadín), parroquia del municipio de Abadín.
Labrada (Guitiriz), parroquia del municipio de Guitiriz.
Labrada (Mañón), lugar de la parroquia de As Grañas do Sor, en el municipio de Mañón.
Labrada (Orol), lugar de la parroquia de Bravos, en el municipio de Orol.
Labrada (Puente Nuevo), lugar de la parroquia de Conforto, en el municipio de Puente Nuevo.
A Labrada (Curtis), lugar de la parroquia de Foxado, en el municipio de Curtis.
A Labrada (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Barxa de Lor, en el municipio de  Puebla del Brollón.
A Labrada (Meixente), lugar de la parroquia de Meixente, en el municipio de Sarria.
A Labrada (Ortoá), lugar de la parroquia de Ortoá, en el municipio de Sarria.
A Torre de Labrada, lugar de la parroquia de Labrada, en el municipio de Guitiriz.

Hidrología 
Río Labrada (afluente del Abadín), en la provincia de Lugo.
Río Labrada (afluente del Ladra), en la provincia de Lugo.